Jacques Perret peut désigner :
 Jacques Perret, architecte, mathématicien savoyard ;
 Jacques Perret (1901-1992), écrivain français, auteur du Caporal épinglé ;
 Jacques Perret (1906-1992), écrivain et professeur de philologie latine.